ULX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ulusaba (Sudafrica)
ULX – sorgente ultraluminosa di raggi X